

Muziek 
 Nocturne (band), een band uit Dallas
 Nocturne (Girls in Hawaii), een muziekalbum van Girls in Hawaii
 Nocturne (Moeran), een muziekcompositie
 Nocturne (muziek), een muziekcompositie
 Nocturne (Secret Garden), een lied van Secret Garden
 Nocturne (Shreeve), een muziekalbum van Mark Shreeve

Film en tv 
 Nocturne (1946), een Amerikaanse film uit 1946
 Nocturne (1965), een Nederlandse film uit 1965
 Seizoen 4 aflevering 6 van de Amerikaanse televisieserie Alias, uitzenddatum 9 februari 2005
 Nocturne (2017), een Nederlandse film uit 2017
 Nocturne (2019), een Nederlandse film uit 2019
 Nocturne (2020), een Amerikaanse film uit 2020

Overig 
 Nocturne (gebed), een onderdeel van de metten
 Nocturne (schilderkunst), een geschilderd nachttafereel
 Nocturne (activiteit), evenement dat (uitzonderlijk) 's nachts plaatsvindt
 Nocturne (Marvel), een personage van Marvel Comics
 Nocturne (computerspel), een horrorcomputerspel